Paralonectes est un genre éteint de thalattosauriens qui a vécu au cours du Trias moyen en Colombie-Britannique. Une seule espèce est rattachée au genre, Paralonectes merriami.

Description 
Paralonectes était probablement un nageur qui vivait le long de la côte, se déplaçant par les mouvements sinueux de la longue queue aplatie. La dent « mixte » (dents de devant pointues et protubérantes, dents arrondies à l'arrière) indique que le régime alimentaire de Paralonectes comprenait probablement des animaux comme des mollusques à coquille dure, qui ont été détachés du fond et déchiquetés.

Classification 
La phylogénie présentée ici suit Haaramo (2004) et Wu  (2009) :

Étymologie 
Le nom du genre Paralonectes dérive du grec ancien , paralos, « rivage », et , nektes, « nageur ».

Son épithète spécifique, merriami, lui a été donnée en l'honneur de John Campbell Merriam (1869-1945), paléontologue américain, qui a réalisé un important travail sur les reptiles marins du Trias et qui a été le premier à décrire un Thalattosaure.

Publication originale

Liens externes

Notes et références 

Genre de thalattosauriens (nom scientifique)
Vertébré du Trias moyen
Diapside du Trias
Reptile préhistorique d'Amérique du Nord
Paléontologie au Canada
Taxon fossile décrit en 1993